Garcilaso puede referirse a:
 Personas
Garcilaso I de la Vega (m. Soria, 1328) fue valido del rey Alfonso XI, chanciller de Reino de Castilla, adelantado mayor, y Justicia mayor del Rey;
Garcilaso II de la Vega (m.  Nájera, La Rioja, 3 de abril de 1367), caballero muerto en la batalla de Nájera luchando a favor de Enrique II de Trastamara contra Pedro I "el Cruel", famoso por estar enterrado en un sepulcro románico en Santa María de Nájera;
Garcilaso de la Vega (siglo XV), caballero muerto en 1458 en el campo de Huéscar y celebrado por el poeta Gómez Manrique.
Garcilaso de la Vega (Toledo, 1501-Niza, Ducado de Saboya 1536), poeta y militar del Siglo de Oro, considerado uno de los escritores en castellano más grandes de la historia;
Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas  (Badajoz, España, 1507-Cuzco, Perú, 1559), conquistador español;
Inca Garcilaso de la Vega (Cuzco, Perú, 12 de abril de 1539-Córdoba, España, 23 de abril de 1616), apodo de Gómez Suárez de Figueroa, escritor e historiador peruano;
Raimundo García García, apodado Garcilaso (León, 1884 - Pamplona, 1962), periodista y político de derechas español que dirigió el Diario de Navarra.

 Otros
Estadio Garcilaso de la Vega, estadio de fútbol ubicado en la ciudad del Cuzco en Perú, propiedad del Club Sportivo Cienciano del Cuzco;
Universidad Inca Garcilaso de la Vega universidad peruana fundada en 1964;
Real Garcilaso club de fútbol peruano fundado en 2009;
Garcilaso. Juventud creadora (1943-1946), revista de poesía española de posguerra dirigida por José García Nieto.